Färöisch steht für:

 färöische Sprache
 die Färöer betreffend
 dem Volk der Färinger zugehörig

Siehe auch:
 Färinger, Volk auf den Färöern